Motocyklowe Grand Prix San Marino 2013 – trzynasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 15 września 2013 roku na torze Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
2013 we Włoszech